Quartiere ima više značenja:
 Quartiere, Ferrara
 Quartiere, Perugia